Östansjö (Hallsberg), een plaats in de Zweedse gemeente Hallsberg
Östansjö (Söderhamn), een plaats in de Zweedse gemeente Söderhamn